Magnus Sommar ist der Name folgender Personen:

* Magnus Sommar (Bischof) (um 1480–1543), schwedischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Strängnäs
 Magnus Sommar (Theologe) (1710–1782), schwedischer Theologe